

Прізвище
 Філ Келсо (англ. Phil Kelso, 26 травня 1871 — 13 лютого 1935, Лондон) — шотландський футбольний тренер.

Топонім

Келсо, Ке́лсо (англ. Kelso, шотл. гел. Cealsach) — місто в Шотландії на річці Твід в області Шотландські кордони.

Келсо — місто, штат Вашингтон
 Келсо — селище, штат Міссурі